La arquidiócesis de Ruan es una de las más antiguas de Francia, ya que como obispado se remontaba al .

Los ataques vikingos del  ocasionaron la pérdida de numerosos archivos en Normandía, de suerte que la lista de obispos de Ruan se reconstituyó a posteriori, con algunas lagunas y la inclusión de personajes legendarios. El primer obispo histórico es Avitien, cuya presencia es registrada en 314 en el concilio de Arlés. Los arzobispos de Ruan recibieron el palio por primera vez en el , los que le valió el privilegio de usar el título de primado de Normandía.

Varias narrativas informan de las vidas de los obispos y arzobispos de Ruan. Dos textos fueron escritos por los canónigos de la catedral de Ruan en la segunda mitad del . Se trata de las Actes des Archevêques de Rouen (Acta Archiepicoporum Rotomagensium), escrita hacia 1070 para el Livre d'Ivoire de la catedral, revisada y extendida más tarde por Thierry, monje de Saint-Ouen de Ruan para el Livre Noir de Saint-Ouen; y de los Annales de Rouen. Se las completó con la Chronique métrique des archevêques, poema que consagra dos versos a cada uno de los arzobispos que hubieron de ocupar la sede después de su fundación.

Lista de obispos de Ruan 
 San Nicasio, hacia 250. Nicaisius. No aparece en todas las listas. Evangelizó el Véxin, pero parece que no llegó a Ruan y probablemente no fue obispo de esa ciudad.
 San Mellon, 260-312. Mellonus. Se dice que era oriundo de Cardiff; fue el primer obispo de Ruan. El papa Esteban I lo ordenó obispo en Roma. Habría llegado a Ruan en 260.
 San Avitien, 311-325. Avitianus. Presente en el concilio de Arlés (314).
 San Sever o Sévère, 325-341. Severus.
 Eusebio, hacia 341-366. Eusebius.
 Marcelino, 366-385. Marcellinus.
 Pedro I, 385-393. Petrus.
 San Victrice, 393-417. Victricius. Contemporáneo de san Martín de Tours y Paulino de Nola.
 San Inocencio, hacia 417-426.
 San Évode, hacia 426. Evodius.
 Silvestre, hacia 426-442. Habría consagrado a Loup obispo de Bayeux.
 Malson, hacia 442-451.
 San Germán, hacia 451-462.
 Crescent o Crescencio, hacia 462-488.
 San Godardo, hacia 488-525. Godardus. Primer franco que ocupó la sede episcopal. Participó con Remigio de Reims en la conversión de Clodoveo y estuvo presente en el primer concilio de Orleans. Consagró al futuro san Lô obispo de Coutances.
 San Filleul, 525-541. Flavius. Durante su episcopado se fundó (535) la abadía de Saint-Pierre-Saint-Paul, futura abadía de Saint-Ouen de Ruan.
 San Évode II, hacia 542-550. Evodius.
 San Prétextat, 550-577 (1.ª vez). Muerto en 586, en la catedral, tal vez por instigación de la reina Fredegunda.
 San Mélance, 577-584 (1.ª vez). Melantius.
 San Prétextat, 584-586 (2.ª vez).
 San Mélance, 586/589-602 (2.ª vez).
 Hidulphe, 602-631.
 San Román, 631-639. Se lo reconoce por la leyenda de la gárgola, origen del privilegio de san Román, según el cual los obispos podían indultar todos los años a un condenado, a cambio de que éste portara en proceción las reliquias del santo.
 San Ouen, 639-689. Audoenus. Consejero del rey Dagoberto I. En el curso de su episcopado se fundaron las abadías de Fontenelle, de Jumièges, de la Trinité de Fécamp (en 659), de Montvillier y de Pavilly.
 San Ansberto, 689-695.
 Griffon, 695-hacia 719.
 Rolando o Roberto, hacia 719-732.
 San Hugo, hacia 732-740. Sobrino de Carlos Martel.
 Roberto I, 740-744.

 Lista de arzobispos de Ruan 

 Grimon, 744-hacia 748. Grimo. Primer arzobispo de Ruan. Lo consagró Bonifacio, arzobispo de Mayence.
 Rainfroy o Ragenfredo, 748-753.
 San Remigio, 753-763. Hijo de Carlos Martel y hermano de Pipino el Breve.
 Mainard, 762-hacia 800.

 Siglo IX 
 Gilberto (Willebert), 800-828. Missi dominici de Luis el Piadoso.
 Ragnoard, 828-836.
 Gombaud, 836-849.
 Pablo, 849-855.
 Vénilon o Ganelón, 855-869.
 Adalard, 869-872.
 Riculf, 872-876.
 Juan I, 876-889.
 San León, 889.

 Siglo X 
 Guido (Witon o Guiton), 889-hacia 910.
 Francón, 911-919. Muerto en 919. Bautizó a Rollón -primer duque de Normandía- en 912.
 Gonthard, 919-942.
 Hugo II de Cavalcamp, 942-989.
 Siglo XI 
 Roberto (II) le Danois, de la casa de Normandía 990-1037. Hijo natural del duque Ricardo I Sin Miedo, fue también conde de Évreux. Regente de Normandía en 1035-1037 (año de su muerte), debido a la menor edad de Guillermo el Conquistador, su sobrino nieto.
 Mauger, de la casa de Normandía, 1037-1055. Malgerius Rothomagensis. Sobrino del anterior, hijo del duque Ricardo II el Bueno y tío de Guillermo el Conquistador, que lo hizo destituir en 1055. Murió antes de 1060.
 San Maurilio, 1055-1067. Maurilius. Guillermo lo hizo elegir después de destituir al anterior.
 Juan II de Avranches o de Ivry, 1067-1079. Hijo del conde Raúl de Ivry (medio hermano del duque Ricardo II).
 Guillermo I Bonne-Âme, 1080-1110. Muerto en 1110. Hijo de Radbod, obispo de Sèes. Anteriormente fue abad de Saint-Étienne de Caen.

 Siglo XII 
 Godofredo el Bretón, 1111-1128.
 Hugo III de Amiens, 1130-1164. Hugo Ambianensis.
 Rotrou de Warwick (o de de Beaumont-le-Roger, 1165-1183. Gran Justicia e intendente de Normandía.
 Walter de Coutances o el Magnífico, 1184-1207.
 Siglo XIII 
 Roberto III Poulain, 1209-1221. Participó en la Cruzada contra los cátaros.
 Teobaldo de Amiens, 1222-1229.
 Mauricio, 1231-1235.
 Pedro II de Colmieu, 1236-1244.
 Eudes I Clément, 1245-1247. Abad de Saint-Denis.
 Eudes II Rigaud, 1248-1275. Fraile franciscano.
 Guillermo II de Flavacourt, 1278-1306. Guillermus de Flavacuria.
 Siglo XIV 
 Bernardo de Farges, 1306-1311Sobrino del papa Clemente V.
 Gilles Aycelin de Montaigu, 1311-1318.
 Guillermo III de Durfort, 1319-1330.
 Pedro III Roger de Beaufort -luego papa Clemente VI-, 1330-1339.
 Aymery Guénaud, 1339-1342.
 Nicolás I Roger, 1343-1347. Tío de Clemente VI.
 Juan III de Marigny, 1347-1351. Hermano de Enguerrando de Marigny. Canciller de Felipe VI de Francia.
 Pedro IV de la Forêt, 1352-1356.
 Guillermo IV de Flavacourt, 1357-1359.
 Felipe de Alenzón, 1359-1375. Hijo del conde Carlos II de Alenzón.
 Pedro V de La Jugie de la Montre, 1375.
 Guillermo V de Lestranges, 1375-1389. Consejero del rey Carlos V de Francia.
 Guillermo VI de Viennes, 1389-1407.
 Siglo XV 
 Juan de Armagnac, 1407-1408.
 Luis I de Harcourt, 1409-1422.
 Juan IV de la Roche-Taillée o de Pierre-Cize, 1423-1429.
 Hugo des Orges, 1432-1436.
 Luis II de Luxemburgo, 1437-1443. Obispo de Ely y Canciller de Enrique VI de Inglaterra.
 Raúl Roussel, 1444-1452. Consejero de Enrique VI de Inglaterra.
 Guillermo VII d'Estouteville, 1453-1483.
 Roberto III de Croixmare, 1483-1493.
 Siglo XVI 
 Jorge I de Amboise, 1495-1510. Primer ministro de Luis XII de Francia.
 Jorge II de Amboise, 1513-1550. Sobrino del anterior.
 Carlos I de Borbón, 1550-1590. La santa Liga lo reconoció rey de Francia en 1589 con el nombre de "Carlos X".
 Carlos II de Borbón, 1590-1594. Sobrino del anterior.
 Siglo XVII 
 Carlos III de Borbón, 1597-1604. Sobrino del arzobispo Carlos I.
 Francisco I de Joyeuse, 1605-1615.
 Francisco II de Harlay, 1615-1651.
 Francisco III de Harlay, 1651-1672. Se convirtió en arzobispo de París y par de Francia.
 Francisco Rouxel de Médavy, 1672-1691.
 Jacobo Nicolás Colbert, 1691-1707. Hijo del ministro Jean-Baptiste Colbert.
 Siglo XVIII 
 Claude-Maur d'Aubigné, 1708-1719. Par de Francia.
 Armand Bazin de Bezons, 1719-1721.
 Luis III de la Vergne de Tressan, 1721-1733.
 Nicolás II de Saulx-Tavannes, 1734-1759. Par y Gran capellán de Francia.
 Dominique de La Rochefoucauld, 1759-1800.
 Lista de obispos constitucionales de Ruan 
(véase Constitución civil del clero)
 Jean-François Leverdier, 1791. Elegido, pero rechazó el cargo.
 Louis Charrier de La Roche, 1791. Se convirtió en obispo constitucional de Seine-Inférieure (nombre que tomó la arquidiócesis de Ruan durante la Revolución francesa; después se convirtió en el primer obispo de Versalles (1802).
 Jean-Baptiste Graziani, llamado Gratien, 1792-1799.
 Jean-Claude Leblanc de Beaulieu, 1799-1801.
 Lista de arzobispos de Ruan después del Concordato de 1801
 Siglo XIX 
 Étienne-Hubert Cambacérès, 1802-1818. Conde de Cambacérès y del primer Imperio francés.
 François de Pierre de Bernis, 1819-1823.
 Gustave Maximilien Juste de Croÿ-Solre, 1824-1844. Gran capellán de Francia.
 Louis Blanquart de Bailleul, 1844-1858.
 Henri de Bonnechose, 1858-1883.
 Léon-Benoit-Charles Thomas, 1883-1894.
 Guillaume-Marie-Romain Sourrieu, 1894-1899.
 Siglo XX 
 Frédéric Fuzet, 1899-1915.
 Louis-Ernest Dubois, 1916-1920.
 André du Bois de La Villerabel, 1920-1936.
 Pierre Petit de Julleville, 1936-1947.
 Joseph-Marie Martin, 1948-1968.
 André Pailler, 1968-1981. Por su iniciativa se creó la diócesis de El Havre (1974).
 Joseph Duval, 1981-2004.

 Siglo XXI 
 Jean-Charles Descubes, 2004-2015.
 Dominique Lebrun, desde 2015.

 Bibliografía 
 , François. Histoire des archevesques de Rouen, Ruan, L. Maurry, 1667.
 , Jules. Armorial des archevêques de Rouen, Ruan, Imprenta de F. y A. Lecointe Frères, 1864.
 , Jean-Pierre. La cathédrale de Rouen: Seize siècles d'histoire, Ruan, Société de l'Histoire de Normandie, 1996, 280 p. (ISBN 978-2-85351-008-0).
 , Vincent. Fasti Ecclesiae Gallicanae: vol. 2, Le Diocèse de Rouen'', Turnhout, Brepols Publishers, 1998 (ISBN 978-2-503-50638-8).